Список кантри-альбомов № 1 в США в 1990 году (Top Country Albums 1990) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1990 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Большую часть года (27 недель) лидировал кантри-певец Клинт Блэк с двумя разными дисками: Killin' Time (25 недель) и Put Yourself in My Shoes (2).

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1990 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1990 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1990 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1990 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1990 года
1990 год в музыке США